Мока (англ. Moka; итал. Moka; исп. Moca):
 Мока — название гейзерной кофеварки.
 Мока — город и муниципалитет в Доминиканской Республике, столица провинции Эспайльят.
 Мока — округ Маврикия, расположенный в центре острова Маврикий.
 Мока — город в Пуэрто-Рико.
 Мока — деревня в уезде Хийумаа, Эстония.

См. также 
 Мокко — разновидность кофе «арабика».